FA Šiauliai (Futbolo Akademija "Šiauliai") je profesionalni nogometni klub iz Šiauliai u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 2007. godine. 

U elitnoj podjeli radi od 2022. godine.

Uspjesi 
A lyga  
prvak (0): 

Pirma lyga  
prvak (1): 2021

Sezoni

Boje kluba

Stadion 
FA Šiauliai domaće utakmice igra na Savivaldybės stadionu, čiji je kapacitet 4.000 sjedećih mjesta.

Značajni igrači                                                                                    
  Rimvydas Sadauskas
  Daniel Romanovskij
  Simonas Paulius

Treneri 
  Renatas Vestartas (2016.–2020.)
  Mindaugas Čepas (2021. –)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna Šiaulių FA str. 
 A lyga of.str. 

Šiauliai